

Cinema
Over My Dead Body – film del 1942 diretto da Malcolm St. Clair
Over My Dead Body – film del 1983 diretto da Arsenio Bautista (come Arsenio 'Boots' Bautista)
Over My Dead Body – film del 2012 scritto e diretto da Woo Seon-ho

Letteratura 
 Nero Wolfe e sua figlia (Over My Dead Body) – romanzo di Rex Stout del 1940

Musica 
 Over My Dead Body  – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Over My Dead Body  – traccia dell'album The Dark dei Metal Church del 1986

Televisione 
 Over My Dead Body - serie televisiva del 1990
 Nero Wolfe e sua figlia (Over My Dead Body) – episodio del 2001 della prima stagione della serie televisiva Nero Wolfe
 Over My Dead Body - film per la televisione del 2007 diretto da Ian Walker
 Sul mio cadavere (Over My Dead Body)  – episodio del 2011 della seconda stagione della serie televisiva di Pretty Little Liars
 Over My Dead Body - serie televisiva del 2016